Баранув — одноимённые польские гмины (волости):
 Баранув (гмина, Гродзиский повят).
 Баранув (гмина, Кемпненский повят).
 Баранув (гмина, Пулавский повят)

См. также